

Acronimi 
 Star Wars: Galaxies è un MMORPG ambientato nell'universo di Guerre stellari.
 British Standard Wire Gauge è un sistema di misura del diametro di cavi o dello spessore di fogli generalmente abbreviato in SWG

Aziende 
 SWG  – azienda italiana che realizza sondaggi e ricerche di mercato

Codici 
 SWG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Satwag (Papua Nuova Guinea)
 swg – codice ISO 639-3 dello Schwäbisch (svevo)